Ирма Торрес () (9 марта  1927, Мехико, Мексика — 5 июня 2010, Куэрнавака, Морелос, Мексика) — мексиканская актриса.

Биография 
Родилась 9 марта 1927 года в Мехико. В период с 1944-по 2002 год она снялась в 50 работах в кино, среди них присутствовали и теленовеллы. Дебютировала актриса ярко — снялась в известном фильме Мария Канделария. Снималась в ярких работах — Крисанта Фернандес (Просто Мария), Руби (Мария Мерседес), медсестра Эулалия (Узурпаторша), Касера (Личико ангела). Актриса являлась королевой мексиканского эпизода и самой лучшей актрисой эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа». Актриса свободно владела двумя языками — испанским и английским и снималась не только у себя на родине в Мексике, даже успела сняться в 1-м голливудском фильме Садовник (1974). В 1980-е годы 20 века, актриса ушла из мексиканского кино и стала актрисой телесериалов и теленовелл. Всего актриса с 1983-по 2002 год успела сняться в 15-ти сериальных работах. После исполнения роли Мирты в сериале Между любовью и ненавистью в 2002 году, она решила уйти на пенсию по состоянию здоровья.

Скончалась 5 июня 2010 года в Куэрнаваке.

Фильмография

Фильмы

Золотая эпоха мексиканского кинематографа

Полнометражные фильмы 
 1944 — Мария Канделария — Бит Парт (в титрах не указана).
 1944 — Вьющиеся — Флоренсия.
 1945 — Сеньора напротив — Публичная девушка (в титрах не указана).
 1946 — Роза Карибского моря
 1946 — Это - Хуан Колорадо — Роза.
 1947 — Жемчужина
 1947 — Экстренная цитата — Марикита.
 1947 — Когда плачут храбрые (в титрах не указана)
 1948 — El ultimo chinaco (не переводится)
 1948 — Невеста моря
 1948 — Цветок Кана
 1949 — Комиссар на ходу — Манкорнадора, владелица кабаре.
 1949 — В каждом порту любви
 1949 — Мёртвая земля
 1951 — Дом по соседству — Эстер.
 1951 — Моя жена не является моей — Петра.
 1952 — От всей души
 1952 — Вызов Африки
 1952 — Maria del Mar (не переводится)
 1953 — Великий лжец — Анхелита.
 1953 — Репортаж — Servant acussed of robbery.
 1954 — Лос Фернандес дель Пералвильо — Ракель.
 1955 — El plaguario (не переводится)
 1956 — Encrucijada (не переводится)
 1959 — Кукарача — Сольдадера.

Короткометражные фильмы 
 1948 — Будь благословенна

Фильмы последующих лет 
 1960 — Красная шапочка — Мария.
 1970 — Плохие девочки отца Мендеса
 1970 — Золотая женщина
 1971 — Мы люди
 1971 — Две женщины и мужчина
 1974 — Садовник (США) — Доминика.

Сериалы

Televisa

Теленовеллы 
 1983 — Бедная сеньорита Лимантур
 1988-91 — Я не верю мужчинам — Эмилия.
 1989-90 — Просто Мария — Крисанта Фернандес (дубл. Елена Павловская).
 1992 — Мария Мерседес — Руби.
 1994 — Пленница любви — Либрада.
 1995 — Мария из предместья — директор женского изолятора предварительного заключения.
 1997 — Эсмеральда — Альтаграсия.
 1998 — Узурпаторша — Эулалия.
 1999 — Розалинда — Хульета.
 1999 — Ради твоей любви — Ведьма.
 2000-01 — Личико ангела — Касера.
 2000-01 — За один поцелуй — Леонора.
 2001 — Злоумышленница — Отилия.
 2002 — Между любовью и ненавистью — Мирта.

Мини-сериалы 
 2001 — Красивая женщина — Филомена.

Награды и премии 
 Ариэль за лучшую эпизодическую женскую роль

Примечания

Уточнения 
 Часть информации взята из журнала «Сериал» (2003) в рамках статьи сериала «Узурпаторша».
 Дата рождения и смерти взята из мексиканского видео-некролога.
 Место рождения и смерти взята из испаноязычных интернет-ресурсов.
 Инфа о её роли Крисанты Фернандес в телесериале Просто Мария уточнена посредством просмотра других телесериалов с ее участием.

Ссылки 
 Ирма Торрес на сайте КиноПоиск

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1927 году
Умершие в 2010 году
Актрисы Мексики